Macaria può riferirsi a:

 Macaria – nella mitologia greca, figlia di Ade e divinità della "buona morte"
 Macaria – nella mitologia greca, figlia di Eracle e Deianira
 Macaria – genere di farfalla della famiglia Geometridae
 Macaria – variante femminile del nome di persona Macario